Нувель, Вальтер Фёдорович
 Нувель (река) — река в Канаде.